Chlamydia (geslacht), bacteriegeslacht
 Chlamydiasis, een seksueel overdraagbare aandoening 
 Chlamydia trachomatis, de verwekker van chlamydiasis